Жан-Жак () — французское двойное имя; используется также в качестве фамилии.
  — астероид главного пояса, открытый в 1937 году астрономом Маргаритой Ложье и названный ею в честь сына.

Имя 

  (урожд. Жан-Жак-Марсель Гийом; 1923—1994) — бельгийский актёр.
 Жан-Жак (урожд. Жан-Жак Бортолай; род. 1956) — монакский певец, один из самых молодых участников конкурса «Евровидение» (1969).

Фамилия 
  (род. 1975) — гаитянский футболист, член национальной сборной.
  (род. 1960) — доминиканский игрок в крикет.

См. также 
 Жан
 Жак